Ла Тихериља има више значења:

 Ла Тихериља (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тихериља (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику